Sieben Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Fearless nach dem englischen Wort für „furchtlos“:

 Die erste HMS Fearless war ein Kanonenboot, das 1794 vom Stapel lief und 1804 bei Plymouth strandete.
 Die zweite HMS Fearless war eine Kanonenbrigg, die an der Beschießung von Kopenhagen 1807 teilnahm, bevor sie 1812 bei Cádiz auf Grund lief.
 Die dritte HMS Fearless hatte zuvor den Namen „Flamer“ geführt. Der hölzerne Schaufelraddampfer wurde 1837 umbenannt und bis zur Verschrottung 1875 als Paketdampfer genutzt.
 Die vierte HMS Fearless war ein Torpedokreuzer, der 1886 vom Stapel lief und 1905 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die fünfte HMS Fearless war ein 1913 gebauter Aufklärungskreuzer der Active-Klasse. Er wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1921 verschrottet.
 Die sechste HMS Fearless war ein Zerstörer der F-Klasse, der 1934 in Dienst gestellt wurde. 1941 wurde er im Mittelmeer von Flugzeugen so beschädigt, dass er selbstversenkt werden musste.
 Die siebte HMS Fearless war ein 1963 in Dienst gestelltes amphibisches Landungsschiff. Es wurde im Falklandkrieg eingesetzt und 2002 ausgemustert.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Fearless